El Duque Guillermo de Baviera (nombre completo en alemán: Wilhelm, Herzog in Bayern; 10 de noviembre de 1752, Gelnhausen, Palatinado-Birkenfeld-Gelnhausen - 8 de enero de 1837, Landshut o Bamberg, Reino de Baviera) fue un Conde Palatino de Birkenfeld-Gelnhausen entre 1789 y 1799 y el primer Duque en Baviera desde el 16 de febrero de 1799 hasta su muerte en 1837. Desde el 17 de diciembre de 1803 hasta el 20 de marzo de 1806, Guillermo recibió el título de Duque de Berg. Guillermo fue un bisabuelo de la emperatriz Isabel de Baviera a través de su hijo, el Duque Pío Augusto de Baviera.

Primeros años 
Guillermo nació el 10 de noviembre de 1752 en Gelnhausen siendo hijo del conde Palatino Juan del Palatinado-Gelnhausen y su esposa, la Wild- y Ringravina Sofía Carlota de Salm-Dhaun. En 1778, Guillermo se convirtió en miembro honorario de la Academia Bávara de las Ciencias y Humanidades.

Matrimonio e hijos 
Guillermo contrajo matrimonio con la Condesa Palatina María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld, hermana del primer rey de Baviera Maximiliano I, hija del Conde Palatino Federico Miguel de Zweibrücken y de su esposa la Condesa Palatina María Francisca de Sulzbach, el 30 de enero de 1780 en Mannheim. Guillermo y María Ana tuvieron dos hijos:

 hijo de nombre desconocido (6 de mayo de 1782)
 Duquesa María Isabel Amalia Francisca de Baviera (5 de mayo de 1784 - 1 de junio de 1849), desposó al Mariscal francés Louis Alexandre Berthier, 1º Duque de Wagram y tuvieron descendencia.
 Duque Pío Augusto de Baviera (1 de agosto de 1786 - 3 de agosto de 1837)

Duque en Baviera 
El 16 de febrero de 1799, el jefe de la Casa de Wittelsbach Carlos Teodoro de Baviera murió. En ese tiempo existían dos ramas supervivientes de la familia Wittelsbach: Zweibrücken (encabezada por el Duque Maximiliano José) y Birkenfeld (encabezada por el Conde Palatino Guillermo). Maximiliano José heredó el título de Elector de Baviera de Carlos Teodoro, mientras que Guillermo fue compensado con el título de Duque en Baviera. La forma de Duque en Baviera fue seleccionada debido a que en 1506 fue establecida la primogenitura en la Casa de Wittelsbach resultando en la existencia de un único Duque de Baviera en cualquier momento dado.

Muerte 
Guillermo fue enterrado en la cripta familiar de los Duques en Baviera en la Abadía de Tegernsee.

Ancestros

Títulos y estilos 
 10 de noviembre de 1752 - 31 de marzo de 1789: Conde Palatino Guillermo de Birkenfeld-Gelnhausen
 31 de marzo de 1789 - 16 de febrero de 1799: El Conde Palatino de Birkenfeld-Gelnhausen
 16 de febrero de 1799 - 8 de enero de 1837: Su Alteza Real El Duque en Baviera

Referencias 

Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Landshut